Dans la mythologie grecque, Icarios peut désigner :
 Icarios d'Athènes, qui enseigna aux hommes la fabrication du vin ;
 Icarios de Sparte, frère de Tyndare et père de Pénélope.